Fernando Roscio de Ávila (1955), ex-voleibolista brasileiro
Fernando Bastos de Ávila (1918–2010), padre e escritor brasileiro
Fernando Blázquez de Ávila (1290–1327), nobre espanhol
Fernando Ávila (cineasta) (1954 - 2016)

Ver também

Desambiguações de antropônimos